Число Люка – Кармайкла є додатним складеним числом n таким, що

 якщо p є простим дільником n, тоді p + 1 є дільником n + 1;
 n є непарним і вільним від квадратів.

Перша умова нагадує критерій Корсельта для чисел Кармайкла, де -1 замінено на +1. Друга умова виключає з розгляду деякі тривіальні випадки, такі як куби простих чисел, наприклад 8 або 27, які інакше були б числами Люка–Кармайкла (оскільки n3 + 1 = (n + 1)(n2 − n + 1) завжди ділиться на n + 1).

Вони названі на честь Едуарда Люка і .

Властивості 
Найменше число Люка–Кармайкла — 399 = 3 × 7 × 19. Легко перевірити, що 3+1, 7+1 і 19+1 — усі множники 399+1 = 400.

Найменше число Люка-Кармайкла з 4 множниками є 8855 = 5 × 7 × 11 × 23.

Найменше число Люка-Кармайкла з 5 множниками — 588455 = 5 × 7 × 17 × 23 × 43.

Невідомо, чи є число Люка-Кармайкла також числами Кармайкла.

Список чисел Люка–Кармайкла 
Нижче наведено кілька перших чисел Люка–Кармайкла та їхні прості множники ().

Посилання 

 
 Lucas-Carmichael number
 

Цілочисельні послідовності